Нобили — многозначное понятие. Может означать:
 Но́били (от  — знатный, благородный) — средневековые дворяне, а также часть городского патрициата, которую составляли выходцы из крупных феодальных семей.
 Нобили — крупный древний ударный кратер.

Персоналии 
 Нобили, Леопольдо (1785—1835) — итальянский физик-экспериментатор.
 Нобили Вителлески, Сальваторе (1818—1875) — итальянский кардинал, доктор обоих прав.

См. также 
 Нобилитет
 Нобиле

Примечания